La División de Honor 2003 è stata la 18ª edizione assoluta della División de Honor e la 7ª disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura.

Torneo Apertura 
Il torneo Apertura 2003 si è svolto tra il 29 marzo e il 3 agosto 2003. A vincere il torneo è stato il , al suo secondo titolo.

Torneo Clausura 
Il torneo Clausura 2003 si è svolto tra il 9 agosto e il 14 dicembre 2003. A vincere il torneo è stato il , al quinto titolo.

Collegamenti esterni

2003
Calcio a 5 nel 2003